Adrian Jardine (né en 1933), marin britannique ;
 Al Jardine (né en 1942), guitariste américain des Beach Boys ;
 Douglas Jardine (1900-1958), joueur anglais de cricket ;
 Ian Jardine (né en 1964), joueur écossais de rugby à XV ;
 Keith Jardine (né en 1975), pratiquant professionnel de MMA américain ;
 Lisa Jardine (née en 1944), historienne britannique spécialiste de la Renaissance ;
 Perla Haney-Jardine (née en 1997), actrice américaine ;
 
 Ryan Jardine (né en 1980), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Sandy Jardine (1948-2014), footballeur écossais ;
 Scoop Jardine (né en 1988), joueur américain de basket-ball ;
 William Jardine (1784-1843), homme d'affaires et négociant écossais, l'un des deux fondateurs de la société Jardine Matheson ;
 sir William Jardine (1800-1874), naturaliste écossais ;
 William Marion Jardine (1879-1955), homme politique américain ;
 W.R. Jardine (né en 1935), officier de marine et homme politique canadien ;
 Ziada Jardine (née en 1984), nageuse sud-africaine.

Autres 
 Jardine Matheson est un conglomérat basé à Hong Kong, fondé par William Jardine ;
 Le colibri de Jardine est une espèce de colibris d'Amérique du Sud ;
 Le perroquet jardine est l'autre nom du perroquet à calotte rouge ;
 Jardine, ville fantôme du Montana.

Homonymie de patronyme